Le Selve è un piccolo centro abitato della provincia di Roma, frazione dei comuni di Agosta e Cervara di Roma. Il suo territorio, difatti, appartiene per due terzi al Comune di Agosta e per un terzo al Comune di Cervara di Roma.

Frazioni di Agosta